Pau Brasil bezeichnet:

 pau brasil, einen in Brasilien beheimateten Baum, siehe Brasilholz
 Pau Brasil (Gemeinde), eine Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Pau Brasil (Schutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Nationalpark Pau Brasil, einen Nationalpark im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Grupo de Arte Pau Brasil, eine brasilianische Theatergruppe